Kerckhove bezeichnet:

 einen Berg im ostantarktischen Königin-Maud-Land, siehe Mount Kerckhove de Denterghem

Kerckhove ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Van De Kerckhove (1941–2015), belgischer Radrennfahrer
 Henri Van Kerckhove (1926–1999), belgischer Radrennfahrer
 Joseph Roman Ludwig de Kerckhove-Varent (1789–1867), belgischer Mediziner
 Norbert Kerckhove (1932–2006), belgischer Radrennfahrer 

Siehe auch:
 Vandekerckhove
 Kerckhoven
 Kerkhove
 Kerkhoven
 Kerkhofen